Norre göl kan syfta på:
Norre göl (Alseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (9,85 ha)
Norre göl (Urshults socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn